Kålskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kålskär (Kumlinge, Åland), 
 Kålskär, Korpo, Åboland, 
 Kålskär, Nagu, Åboland,

Se även
Kålen
Kalskär

Robotskapade Finlandförgreningar